Акония Фабия Паулина (, ум. ок. 384) — древнеримская аристократка.

Биография 
Паулина была дочерью Фабия Акония Катуллина Филомафия, видного аристократа, который занимал посты префекта города в Риме в 342—344 годах и был консулом в 349 году. В 344 году Паулина вышла замуж за Веттия Агория Претекстата, видного представителя римской сенаторской аристократии, важного имперского чиновника и члена нескольких языческих кругов. Паулина была посвящена в Элевсинские мистерии и в Лернийские мистерии Диониса и Деметры, была посвящена нескольким женским божествам, таким как Церера, Геката (иерофантидой которых она была), Кибела (в роли тавроболиатиды) и Исида.

Претекстат и Паулина владели по меньшей мере двумя домами. Первый стоял на Эсквилинском холме, вероятно, располагаясь между виа Мерулана и виале дель Монте Оппио в Риме, где ныне находится палаццо Бранкаччо. Сад вокруг дворца, известный как Horti Vettiani, простирался до территории современного римского железнодорожного вокзала Термини. Археологические исследования в этой области позволили сделать несколько открытий, связанных с семьей Претекстата. Среди них — основание статуи, посвящённой Целии Конкордии, одной из последних весталок, которая воздвигла статую в честь Претекстата после его смерти (384 год). В благодарность за это, что вызвало порицание Квинта Аврелия Симмаха на том основании, что весталки никогда не воздвигали статуи мужчинам, Паулина посвятила статую Целии Конкордии. У Претекстата и Паулины также был дом на Авентинском холме.

Погребальный памятник Претекстату вдохновил Паулину на написание стихотворения, в котором она прославляла своего мужа и их любовь, также оно могло быть выведено из речи, прочитанной Паулиной на похоронах мужа. Это стихотворение цитируется Иеронимом Стридонским в письме, в котором он высмеивает Претекстата, утверждая, что он попал не в рай, а в ад.

Паулина умерла вскоре после смерти мужа. Их сын или дочь посвятили им погребальный памятник со статуями в их доме.

Примечания

Библиография 
 , , 
 Kahlos, Maijastina, «Paulina and the Death of Praetextatus», Arduum res gestas scribere
 Kahlos, Maijastina, Vettius Agorius Praetextatus. A senatorial life in between, Institutum Romanum Finlandiae, Roma, 2002,  (Acta Instituti Romani Finlandiae, 26).
 Lanciani, Rodolfo, Ancient Rome in the Light of Recent Discoveries, Houghton & Mifflin, Boston e New York, 1898, pp. 169—170.
 Stevenson, Jane, Women Latin Poets, Oxford University Press, 2005, , pp. 71-72.
 Thayer, Bill, «Honorific Inscription of Vettius Agorius Praetextatus», Lacus Curtius

Умершие в 384 году
Фабии
Персоналии по алфавиту
Позднеантичные язычники